Latour är ett franskt efternamn, som burits av bland andra: 

 Bruno Latour (1947–2022), fransk sociolog och filosof
 Charles César de Fay de La Tour-Maubourg (1756–1831), fransk general
 François de Chabaud-Latour (1804–1885), fransk general
 Hanspeter Latour (född 1947), schweizisk fotbollstränare
 Henri de Baillet-Latour (1876–1942), president för IOC
 Henri Fantin-Latour (1836–1904), fransk målare
 Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne (1611–1675), fransk härförare
 Josef Latour (1820–1903), general i Österrike-Ungern
 Maurice Quentin de La Tour (1704–1788), fransk porträttmålare
 Nick LaTour (1926–2011), amerikansk skådespelare
 Peter Scholl-Latour (1924–2014), tysk journalist
 Theodor Baillet von Latour (1780–1848), österrikisk krigsminister

Se även  
 Investment AB Latour
 La Tour

Franska efternamn